Бакалейников — русская фамилия. 
Известные носители:
 Бакалейников, Владимир Романович (1885—1953) — русско-американский альтист, дирижёр и композитор.
 Бакалейников, Константин Романович (1896—1966) — американский композитор русского происхождения.
 Бакалейников, Михаил Романович (1890—1960) — американский режиссёр звукозаписи, кинокомпозитор и дирижёр русского происхождения.
 Бакалейников, Николай Романович (1881—1957) — русский и советский флейтист и композитор.

См. также 
 Бакалея
 Бакалейка